Досталь () — фамилия чешского происхождения (также распространённая среди австрийцев).

Кинематографическая династия 
 Досталь, Николай Владимирович (1909—1959) — кинорежиссёр.
 Досталь, Владимир Николаевич (род. 1942) — кинорежиссёр, сын Н. В. Досталя.
 Досталь, Дарья Владимировна (род. 1975) — актриса, дочь В. Н. Досталя.
 Досталь, Николай Николаевич (1946—2023) — кинорежиссёр, сын Н. В. Досталя.
 Досталь, Александр Николаевич (род. 1982) — продюсер, сын Н. Н. Досталя.

Другие носители 
 Досталь, Андрей Евгеньевич (1925—1972) — русский советский поэт.
  (1874—1930) — австрийский композитор, автор военных маршей, дядя композитора Нико Досталя.
 
 Досталь, Марина Юрьевна (1947—2011) — российский историк-славист.
 Досталь, Нико (Nikolaus; 1895—1981) — австрийский композитор.
 Досталь, Роман (род. 1970) — чешский биатлонист.
 Досталь, Франк (1945—2017) — немецкий певец.